Проко́фий Романе́нко:
 Романенко, Прокофий Каленикович (1906—1965) — дважды Герой Социалистического Труда.
 Романенко, Прокофий Логвинович (1897—1949) — советский военачальник, генерал-полковник, полный Георгиевский кавалер.